Antenor (Grieks: Ἀντήνωρ), kan verwijzen naar:
Antenor (Troje), Trojaanse vorst en raadsman van koning Priamus
Graf van Antenor uit Troje, een monument in Padua (Italië)
Antenor (beeldhouwer), Attisch beeldhouwer (einde 6e eeuw v.Chr.)
Antenor uit Zacynthos, Vrijer van Penelope